Миляко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Миляков, Андрей Тарасович — пензенский купец 1-й гильдии.
 Миляков, Василий Игнатьевич (1923—1988) — старший сержант РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Миляков, Григорий Михайлович (1867—?) — член IV Государственной думы от Рязанской губернии, крестьянин.
 Миляков, Федор Мартынович (1911—2003) — специалист по минному делу в Военно-морском флоте Советского Союза.